Fayette är namnet på flera platser i USA. De har blivit uppkallade efter den franske Markisen av Lafayette, som krigade mot britterna under den amerikanska revolutionen.
Några platser är:
 Fayette, Alabama
 Fayette, Arkansas
 Fayette, Iowa
 Fayette, Maine
 Fayette, Michigan
 Fayette, Mississippi
 Fayette, Missouri
 Fayette, New York
 Fayette, Ohio
 Fayette, Utah
 Fayette, Wisconsin
 Fayette City, Pennsylvania
 Fayette County, Alabama
 Fayette County, Georgia
 Fayette County, Illinois
 Fayette County, Indiana
 Fayette County, Iowa
 Fayette County, Kentucky
 Fayette County, Ohio
 Fayette County, Pennsylvania
 Fayette County, Tennessee
 Fayette County, Texas
 Fayette County, West Virginia
 Fayette Historic State Park, Michigan